Paetongtarn Shinawatra (21 de agosto de 1986) es una política y empresaria tailandesa. Es la hija menor del ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra. Se desempeña como presidenta del Comité Asesor sobre Participación e Innovación del Partido Puea Thai.

Vida personal 
Paetongtarn Shinawatra asistió a la escuela del convento Saint Joseph para la escuela secundaria y a la escuela Mater Dei para la escuela secundaria. Se graduó con una licenciatura en Ciencias Políticas, Sociología y Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Chulalongkorn en 2008 y continuó sus estudios en Inglaterra, obteniendo una maestría en Gestión Hotelera Internacional de la Universidad de Surrey.

Paethongtarn es el accionista número uno de SC Asset Corporation y director de la Fundación Thaicom. Se casó con Pitaka Suksawat y tienen una hija.

Carrera política 
En una reunión del Partido Pheu Thai el 20 de marzo de 2022, fue elegida "Jefe de la Familia Puea Thai". Cuando habló en la reunión general anual del Partido Puea Thai en abril de 2022, dijo que quiere ver un cambio de régimen en Tailandia y quiere ganar más experiencia antes de postularse para el puesto de primer ministro del país.

Referencias 

Políticos de Tailandia del siglo XXI
Personas vivas
Nacidos en 1986